La stagione 2022-2023 dei New Orleans Pelicans è la 21ª stagione della franchigia, la 21ª nella NBA, la 21ª a New Orleans.

Draft 

Il Draft NBA 2022 si è tenuto il 23 giugno 2022. Ai Pelicans spettava una scelte al primo round e due scelta al secondo round.

Roster

Uniformi 

 Casa

Trasferta 

Alternativa 

Alternativa

Regular season 

|-style="background:#cfc;"
| 1
| 19 ottobre
| @  Brooklyn Nets
| 130-108
| Ingram (28)
| Valančiūnas (13)
| McCollum (6)
| Barclays Center (18.003)
| 1–0
|-style="background:#cfc;"
| 2
| 21 ottobre
| @  Charlotte Hornets
| 124-112
| Valančiūnas (30)
| Valančiūnas (17)
| Ingram (7)
| Spectrum Center (19.287)
| 2–0
|-style="background:#fcc;"
| 3
| 23 ottobre
|  Utah Jazz
| 121-122 (1 t.s.)
| McCollum (28)
| Valančiūnas, Murphy (9)
| McCollum (12)
| Smoothie King Center (18.665)
| 2–1
|-style="background:#cfc;"
| 4
| 25 ottobre
|  Dallas Mavericks
| 113-111
| Murphy (22)
| Valančiūnas (7)
| McCollum (11)
| Smoothie King Center (14.020)
| 3–1
|-style="background:#fcc;"
| 5
| 28 ottobre
| @  Phoenix Suns
| 111-124
| Valančiūnas (25)
| Valančiūnas (10)
| McCollum (9)
| Footprint Center (17.071)
| 3–2
|-style="background:#cfc;"
| 6
| 30 ottobre
| @  Los Angeles Clippers
| 112-91
| McCollum (22)
| Williamson (12)
| Williamson (7)
| Crypto.com Arena (18.142)
| 4–2

|-style="background:#fcc;"
| 7
| 2 novembre
| @  Los Angeles Lakers
| 117-120 (1 t.s.)
| Williamson (27)
| Valančiūnas (10)
| McCollum (8)
| Staples Center (18.997)
| 3–5
|-style="background:#cfc;"
| 8
| 4 novembre
|  Golden State Warriors
| 114-105
| Ingram (26)
| McCollum, Nance Jr. (8)
| Ingram, McCollum (5)
| Smoothie King Center (18.451)
| 4–5
|-style="background:#fcc;"
| 9
| 5 novembre
| @  Atlanta Hawks
| 121-124 (1 t.s.)
| McCollum, Williamson (29)
| Valančiūnas (17)
| Ingram (7)
| State Farm Arena (17.654)
| 4–6
|-style="background:#fcc;"
| 10
| 7 novembre
| @  Indiana Pacers
| 122-129
| Ingram (29)
| Williamson, Valančiūnas (7)
| McCollum, Williamson (7)
| Gainbridge FieldHouse (14.052)
| 4–7
|-style="background:#cfc;"
| 11
| 9 novembre
| @   Chicago Bulls
| 115-111
| Ingram (22)
| Valančiūnas (13)
| McCollum (5)
| United Center (19.621)
| 5–7
|-style="background:#fcc;"
| 12
| 10 novembre
|  Portland Trail Blazers
| 95-106
| Williamson (29)
| Valančiūnas (11)
| McCollum (7)
| Smoothie King Center (14.289)
| 5–8
|-style="background:#cfc;"
| 13
| 12 novembre
|  Houston Rockets
| 119-106
| Williamson (26)
| Nance Jr. (9)
| McCollum (7)
| Smoothie King Center (15.367)
| 6–8
|-style="background:#cfc;"
| 14
| 15 novembre
|  Memphis Grizzlies
| 113-102
| McCollum (30)
| Daniels (9)
| McCollum (9)
| Smoothie King Center (14.032)
| 7–8
|-style="background:#cfc;"
| 15
| 16 novembre
|   Chicago Bulls
| 124-110
| McCollum (23)
| Murphy (10)
| Ingram (9)
| Smoothie King Center (14.658)
| 8–8
|-style="background:#fcc;"
| 16
| 18 novembre
|  Boston Celtics
| 109-117
| Ingram (25)
| Nance Jr. (8)
| Ingram (7)
| Smoothie King Center (17.828)
| 8–9
|-style="background:#cfc;"
| 17
| 21 novembre
|  Golden State Warriors
| 128-83
| Ingram (34)
| Valančiūnas (13)
| Marshall (7)
| Smoothie King Center (18.589)
| 9–9
|-style="background:#cfc;"
| 18
| 23 novembre
| @  San Antonio Spurs
| 129-110
| Williamson (32)
| Williamson (11)
| Ingram (10)
| AT&T Center (14.947)
| 10–9
|-style="background:#fcc;"
| 19
| 25 novembre
| @  Memphis Grizzlies
| 111-132
| Murphy (21)
| Williamson, Jones, Daniels, Hernangómez (5)
| Daniels (6)
| FedExForum (17.794)
| 10–10
|-style="background:#cfc;"
| 20
| 28 novembre
|  Oklahoma City Thunder
| 105-101
| Williamson (23)
| Valančiūnas (10)
| Williamson (8)
| Smoothie King Center (13.109)
| 11–10
|-style="background:#cfc;"
| 21
| 30 novembre
|  Toronto Raptors
| 126-108
| Williamson (33)
| Valančiūnas (13)
| Daniels (9)
| Smoothie King Center (14.845)
| 12–10

|-style="background:#cfc;"
| 22
| 2 dicembre
| @  San Antonio Spurs
| 117-99
| Williamson (30)
| Williamson (15)
| Williamson (8)
| AT&T Center (17.202)
| 14–8
|-style="background:#cfc;"
| 23
| 4 dicembre
|  Denver Nuggets
| 121-106
| Alvarado (38)
| Hernangómez (8)
| McCollum, Marshall (6)
| Smoothie King Center (15.658)
| 15–8
|-style="background:#cfc;"
| 24
| 7 dicembre
|  Detroit Pistons
| 104-98
| Williamson (29)
| Valančiūnas (12)
| Murphy, Williamson (5)
| Smoothie King Center (14.073)
| 16–8
|-style="background:#cfc;"
| 25
| 9 dicembre
|  Phoenix Suns
| 128-117
| Williamson (35)
| Valančiūnas (10)
| McCollum, Nance (5)
| Smoothie King Center (16.381)
| 17–8
|-style="background:#cfc;"
| 26
| 11 dicembre
|  Phoenix Suns
| 129-124 (1 t.s.)
| Williamson (35)
| Valančiūnas (10)
| Daniels (8)
| Smoothie King Center (18.681)
| 18–8
|-style="background:#fcc;"
| 27
| 13 dicembre
| @  Utah Jazz
| 100-121
| Williamson (26)
| Williamson (9)
| Williamson (5)
| Vivint Arena (18.206)
| 18–9
|-style="background:#fcc;"
| 28
| 15 dicembre
| @  Utah Jazz
| 129-132 (1 t.s.)
| Williamson (31)
| Valančiūnas, Nance (9)
| Williamson (8)
| Vivint Arena (18.206)
| 18–10
|-style="background:#fcc;"
| 29
| 17 dicembre
| @  Phoenix Suns
| 114-118
| Williamson (30)
| Valančiūnas (8)
| Williamson (9)
| Footprint Center (17.071)
| 18–11
|-style="background:#fcc;"
| 30
| 19 dicembre
|  Milwaukee Bucks
| 119-128
| Valančiūnas (37)
| Valančiūnas (18)
| McCollum (9)
| Smoothie King Center (18.271)
| 18–12
|-style="background:#cfc;"
| 31
| 22 dicembre
|  San Antonio Spurs
| 126-117
| McCollum (40)
| Valančiūnas (10)
| McCollum (9)
| Smoothie King Center (16.417)
| 19–12
|-style="background:#cfc;"
| 32
| 23 dicembre
| @  Oklahoma City Thunder
| 128-125 (1 t.s.)
| Murphy (23)
| Marshall (8)
| McCollum (11)
| Paycom Center (15.214)
| 20–12
|-style="background:#cfc;"
| 33
| 26 dicembre
|  Indiana Pacers
| 113-93
| Marshall (22)
| Valančiūnas (12)
| McCollum (6)
| Smoothie King Center (18.636)
| 21–12
|-style="background:#cfc;"
| 34
| 28 dicembre
|  Minnesota Timberwolves
| 119-118
| Williamson (43)
| Valančiūnas (11)
| McCollum (6)
| Smoothie King Center (18.669)
| 22–12
|-style="background:#cfc;"
| 35
| 30 dicembre
|  Philadelphia 76ers
| 127-116
| McCollum (42)
| Valančiūnas (9)
| McCollum (5)
| Smoothie King Center (18.656)
| 23–12
|-style="background:#fcc;"
| 36
| 31 dicembre
| @  Memphis Grizzlies
| 101-116
| Williamson (20)
| Jones (11)
| Marshall (4)
| FedExForum (17.951)
| 23–13

Note

Collegamenti esterni 
 

Stagione 2022-2023 delle squadre di pallacanestro
2022-2023